Cândido Mendes de Almeida — advogado, jornalista e político brasileiro
Cândido Mendes de Almeida (filho) — jurista, professor e político brasileiro, primeiro conde de Mendes de Almeida
Cândido Mendes de Almeida Júnior — jornalista brasileiro, segundo conde de Mendes de Almeida
Cândido Mendes de Almeida (escritor) — educador, advogado, sociólogo e ensaísta brasileiro, terceiro conde de Mendes de Almeida
Conde de Mendes de Almeida — título criado pelo Vaticano em favor de Cândido Mendes de Almeida

Desambiguações de antropônimos